'A' Division (1946/1947)
 'A' Division (1947/1948)
 'A' Division (1948/1949)
 'A' Division (1949/1950)
 'A' Division (1950/1951)
 'A' Division (1951/1952)
 'A' Division (1952/1953)
 'A' Division (1953/1954)
 'A' Division (1954/1955)
 'A' Division (1955/1956)

Zobacz też